Абаза — сильный северо-восточный или восточный ветер со стороны кавказского берега у западных берегов Чёрного моря на Нижнем Дунае. Может достигать силы шторма. Зимой его сопровождают сильные морозы и бураны. Опасен для рыболовных судов дунайских рыбаков.

Литература 
 
 Прох Л. З. Словарь ветров. — Ленинград: Гидрометеоиздат. 1983.

Местные ветры